TAS también puede referirse a:
 Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en francés de Tribunal Arbitral du Sport)
 Tensión arterial sistólica
 Aeropuerto Internacional de Taskent (Uzbekistán), en su código IATA
 Clasificación TAS de rocas volcánicas
 Velocidad verdadera, o TAS —del inglés True airspeed— en un avión
 Speedrun asistido por herramientas (TAS por sus siglas en inglés de Tool-assisted speedrun)
Tas puede referirse a:

 Tas, yunque pequeño

 Tas, jefe húngaro de los siglos IX/X
 Tasslehoff Burrfoot, personaje de Dragonlance
 Tasmania, estado de Australia (abreviatura estatal y código postal oficiales).

Siglas